Les termes « remontrant » ( en anglais) et « remontrance » peuvent faire référence à :

Politique 

 le , agence politique chinoise ;
 le droit de remontrance, droit politique français ;
 la Grande Remontrance, déclaration politique anglaise ;
 la remontrance de Flushing, texte politique américain ;
 la remontrance de Vlissingen, texte politique américain ;
  ;
 les Remontrances, déclarations politiques anglaises.

Religion 

 les Cinq articles des remontrants, propositions religieuses néerlandaises ;
 la confession des remontrants, texte religieux néerlandais ;
 la , texte religieux néerlandais ;
 la , mouvement religieux écossais ;
 les remontrants, mouvement religieux néerlandais.

Toponyme 

 le , monument néerlandais ;
 le , monument néerlandais ;
 le , école néerlandaise ;
  ;
 le , église allemande.

Autres 

 , poème écossais ;
 , tableau flamand.

Voir aussi 

 Contestation
 Manifestation
 Protestation
 Remontant